Lippross ist der Familienname folgender Personen: